Osoby o tym nazwisku:
 Elise Stefanik – amerykańska polityk
 Semen Stefanik – ukraiński prawnik i polityk
 Władysław Stefanik – polski żołnierz, sybirak, działacz sportowy i społeczny